Населені пункти в Чехії:

 Марквартиці (Їглава)
 Марквартиці (Тршебич)
 Марквартиці (Їчін)
 Марквартиці (Дечин)